Султанахмет:

 Султанахмет — район в историческом центре Стамбула.
 Султанахмет — мечеть в Стамбуле в районе Султанахмет (известна также как Голубая мечеть).
 Султанахмет — площадь в Стамбуле в районе Султанахмет между мечетями Султанахмет и Айя-София.
 Султанахмет — бывшая тюрьма в Стамбуле.